Деверелл — фамилия. Известные носители:
 Деверелл, Сирил
 Деверелл, Уолтер Хоуэлл